pływacz (roślina): (Utricularia L.) – rodzaj roślin 
 pływacz (waleń): (Eschrichtius robustus) – gatunek walenia